Forkortelse DCC står for flere ting:
 Digital Command Control – et system til fjernstyring af lokomotiver og andet til modeljernbaner.
 Digital Compact Cassette – en type digital musikbånd.
 Danish Construction Corporation – Danish Construction Corporation (tidligere contractor for USAF i Grønland).
 The Danish College of Commerce – Londonprogrammet
 Dicyclohexylcarbodiimide – Kemisk stof som benyttes ved syntetisk fremstilling af peptider.